John Ash est un nom pouvant désigner:

 (fl. 1420-1439), homme politique anglais
 (1723-1798), médecin anglais
 (c. 1724-1779), ministre baptiste anglais
John Ash (c. 1821-1886), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1925-2014), ornithologue anglais
 (1948-2019), poète et écrivain britannique

Voir aussi

Ash, John